

Sigle 
 Florida Metropolitan University – università statunitense
 Flow management unit – ente gestione flusso, in aeronautica

Codici 
 fmu – codice ISO 639-3 della lingua muria estremo-occidentale